LIMC steht als Abkürzung für:

 Flughafen Mailand-Malpensa (ital.: Aeroporto di Milano-Malpensa), der größte der drei internationalen Verkehrsflughäfen der norditalienischen Metropole Mailand nach dem ICAO-Code 
 Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, ein umfassendes Nachschlagewerk zur antiken Mythologie unter dem Gesichtspunkt ihrer bildlichen Darstellung (Ikonografie)

LIMC